O Reitor-Mor da Pia Sociedade São Francisco de Sales, é o cargo máximo da referida Congregação religiosa, sendo que o titular é o sucessor direto de São João Bosco, sendo ocupado hoje pelo Pe. Ángel Fernández Artime

Reitores-mores dos Salesianos 
São João Bosco (Giovanni Melchior Bosco), 1859-1888.
Miguel Rua, Bem-Aventurado (Michele Rua), 01/02/1888-06/04/1910.
Paulo Álbera (Paolo Albera), 16/08/1910 – 29/10/1921.
Filipe Rinaldi, Bem-Aventurado (Filippo Rinaldi), 24/04/1922 – 05/12/1931.
Pedro Ricaldone (Pietro Ricaldone), 17/05/1932 – 25/11/1951.
Renato Ziggiotti, 01/08/1952 – 27/04/1965.
Luís Ricceri (Luigi Ricceri), 27/04/1965 – 15/12/1977.
Egídio Viganò, 15/12/1977 – 23/06/1995.
João E. Vecchi (Juan E. Vecchi), 20/03/1996 – 23/01/2002.
Pascual Chávez Villanueva, 03/04/2002 - 24/03/2014
Ángel Fernández Artime, 25/03/2014 - Atual

Ligações externas  	 
 Salesianos em Portugal 	 
 Salesianos no Brasil
 Inspetoria São João Bosco

Salesianos